Анна Антонова:
 Антонова, Анна Андреевна (род. 1994) — российская фристайлистка.
 Антонова, Анна Владимировна (род. 1983) — российская футболистка.
 Антонова, Анна Кирилловна (род. 1965) — советская фигуристка-одиночница.
 Антонова, Анна Юрьевна — российская актриса драматического театра, лауреат «Золотой маски — 2021». 
 Антонова, Анна (род. 1999) — российская ватерполистка, призёр чемпионата России. Примечания